Monument eller monumentet kan syfta på:

Monument – en offentlig skulptur, annat konstverk eller byggnad, se minnesmärke
 Nationalmonument – ett minnesmärke av särskild symbolisk betydelse för nationen eller nationalkänslan
 Gravmonument
Monument (album) – gruppen Hansson & Karlssons debutalbum från 1967
Monument (album av Ultravox) –  ett livealbum av den brittiska gruppen Ultravox utgivet 1983
Monument historique – en statlig beteckning i Frankrike för skydd av kulturarv
Monumentet (teaterpjäs) – pjäs av Thore Blanche från 1902
Monumentet – ett obeliskformt monument inför 200-årsjubileet 1876 av slaget vid Lund, se Monumentparken, Lund
Monumentet i Kvidinge – ett minnesmärke över Sveriges kronprins Karl Augusts död 1810
Monumenten - fem klassiska årliga cykeltävlingar.

Geografi

Antarktis 

 Monument (kulle i Antarktis),

USA 

 Monument (ort i USA, Pennsylvania), Centre County, 
 Monument, Colorado, ort, El Paso County, 
 Monument (ort i USA, New Mexico), Lea County, 
 Monument (ort i USA, Oregon), Grant County,

Se även
Monumentalkonst –  konstverk av stort format
The Monument – romersk-dorisk kolonn i Storbritanniens huvudstad London

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar